Jun'ichi Miyashita (1983), nuotatore giapponese
Jun'ichi Miyashita (1956), sceneggiatore giapponese